Kent Johansson – hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio svedese
 Kent-Olle Johansson – lottatore svedese
 Kent Johansson – politico svedese